Il doppio del torneo di tennis Qatar Total Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Alicia Molik e Francesca Schiavone che hanno battuto in finale Cara Black e Liezel Huber 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Virginia Ruano /  Paola Suárez (primo turno)
 Cara Black /  Liezel Huber (finale)

 Anastasija Myskina /  Ai Sugiyama (primo turno)
 Conchita Martínez /  Nicole Pratt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Qatar Total Open 2005